Editorial FTD (de l'acrònim en llatí Foveo Timorem Domini), editorial històrica vinculada als Germans Maristes amb seu a Barcelona
 Editorial FTD (São Paulo) (de l'acrònim en francès Frère Théofane Durand), editorial vinculada als Germans Maristes amb seu a São Paulo (Brasil)
 Financial Times Deutschland, diari històric especialitzat en informació financera publicat a Alemanya
 Florists' Transworld Delivery, empresa de lliurament de flors amb seu als Estats Units
 Foreign Technology Division, servei d'intel·ligència militar històric de les Forces Aèries dels Estats Units
 Demència frontotemporal (del seu nom en anglès FrontoTemporal Dementia), forma de demència que implica els lòbuls frontal i temporal
 Trastorn formal del pensament (del seu nom en anglès Formal Thought Disorder), trastorn mental que afecta l'organització del pensament